У сезоні 1989/1990 хокейний клуб «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) повернувся до вищої ліги. Як і два роки тому, після першого етапу команда виступала у перехідному турнірі між айтсайдерами вищої ліги і лідерами першої ліги. На другому етапі усть-каменогорці посіли перше місце і зберегли місце в елітному дивізіоні.

Вища ліга 
Підсумкова таблиця команд вищої ліги після першого етапу:

Перехідний турнір

Статистика

Молодіжна команда 
Молодіжна команда виступала у фіналі першості СРСР. Турнір проходив у Воскресенську (Московська область) з 1 по 13 березня 1990 року.

Результати матчів:
 «Торпедо» — ШВСМ (Мінськ) — 1-9
 «Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 2-2
 «Торпедо» — ЦСКА (Москва) — 5-2
 «Торпедо» — «Динамо» (Рига) — 3-5
 «Торпедо» — «Сибір» (Новосибірськ) — 2-6
 «Торпедо» — «Зірка»-ШВСМ (Челябінськ) — 5-7
 «Торпедо» — СКА (Ленінград) — 4-8

Склад «Торпедо»: Є. Трофимов, Володимир Заживнов; Сергій Бунякін, Євген Бакланов, Ігор Назаров, Андрій Лабуков, Олександр Артеменко, Михайло Щедрін, Андрій Пчеляков, Олександр Первутинський, Андрій Сентюшкін, Костянтин Сподаренко, Максим Коміссаров, Олег Хапачов, Андрій Галинко, Костянтин Макаров, Дмитро Федоров, Владислав Казначєєв, Валерій Шнайдер, Сергій Бурматов.
 Тренер — Юрій Тархов.

Юнацька команда 
Юнацька команда виступала у фіналі першості СРСР. Турнір проходив у Тольятті з 21 по 31 березня 1990 року.

Кращі гравці турніру: воротар — Юрій Михайлов («Сокіл»), захисник — Євген Грибко («Юність»), нападник — Олександр Чербаєв («Хімік»). Кращий бомбардир: Олексій Яшин (СКА) — 8 (6+2).

Склад «Торпедо»: Павло Безсонов, В'ячеслав Фенік; Олексій Трощинський, Павло Стародубов, Дмитро Пархоменко, Ігор Кравець, Андрій Циба, Петро Фотієнко, Олексій Запорожець, Віктор Субек, Олексій Жуков, Ігор Нікітін, Андрій Міщенко, Андрій Журавльов, Мурат Мухаметов, Дмитро Івлєв, Сергій Антипов, Павло Бєлов, Володимир Власенко.
 Тренери: Василь Васильченко, Юрій Кривомазов.

Примітки

Джерела 
 
 
 
 

Хокей у СРСР
Хокей у Казахстані
1989 у хокеї з шайбою
1990 у хокеї з шайбою